Тетрадзе Омарі Михайлович (рос. Омари Михайлович Тетрадзе, нар. 13 жовтня 1969, Веліспірі) — радянський та російський футболіст грузинського походження.
 Вармед Омарі, Омарі (фр. Warmed Omari, нар. 23 квітня 2000, Бандрабуа) — французький футболіст, захисник клубу «Ренн» та молодіжної збірної Франції.